Sinclair är ett efternamn som har sitt ursprung i Skottland. Det kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Sinclair 267
 Sinclaire 8
 Sinkler 1

Totalt blir detta 276 personer. Flera personer med namnet Sinclair har förvärvat svenskt adelskap. De svesnka adliga ätterna Sinclair är emellertid utslocknade.

Personer med namnet Sinclair eller varianter av detta namn 

 Alexander Sinclair (1911–2002), kanadensisk ishockeyspelare
 Bob Sinclar (född 1969), fransk musikproducent, artistnamn för Christophe LeFriant
 Carl Gideon Sinclair (1730–1803), svensk militär 
 Charlotte Sinclair (född 1977), svensk dansare
 Christine Sinclair (född 1983), kanadensisk fotbollsspelare
 Clive Sinclair (1940–2021), brittisk uppfinnare
 Folke Sinclair (1877–1956), konstnär och lokförare
 Fredrik Sinclair (1791–1835), greve, kammarherre, kapten och målare
 Fredrik Carl Sinclair (1723–1776), svensk militär, politiker och riksråd
 George Sinclair, flera personer
 George Sinclair, 4:e earl av Caithness (1520-talet–1582), skotsk storman
 James Sinclair, flera personer
 James Sinclair (botaniker) (1913–1968), skotsk botanist
 James Sinclair (politiker) (1908–1984), kanadensisk politiker
 James Sinclair (fotbollsspelare) (född 1987), engelsk fotbollsspelare, verksam i Sverige
 James Sinclair, 12:e earl av Caithness (1766–1823), skotsk peer
 James Sinclair, 14:e earl av Caithness (1821–1881), skotsk politiker och vetenskapsman
 James H. Sinclair (1871–1943), amerikansk politiker
 Jaz Sinclair (född 1994), amerikansk skådespelare
 Jerome Sinclair (född 1996), engelsk fotbollsspelare
 John Sinclair, flera personer
 John Sinclair (musiker) (född 1952), engelsk musiker
 John Sinclair, 1:e baron Pentland (1860–1925), brittisk politiker
 John Sinclair, 1:e baronet (1754–1835), skotsk politiker och nationalekonomisk skriftställare
 Kenia Sinclair (född 1980), jamaicansk friidrottare
 Lars Sinclair (aktiv 1495–1513), borgmästare i Uddevalla
 Madge Sinclair (1938–1995), jamaikansk skådespelare
 Malcolm Sinclair (1690–1739), svensk militär och diplomat
 Michelle Anne Sinclair (född 1981), amerikansk porrskådespelare
 Richard Sinclair (född 1948), engelsk rockmusiker
 Rie Sinclair (född 1974), amerikansk sångerska och låtskrivare
 Scott Sinclair (född 1989), engelsk fotbollsspelare
 Trevor Sinclair (född 1973), engelsk fotbollsspelare
 Upton Sinclair (1878–1968), amerikansk författare
 William Sinclair, flera personer
 William Sinclair (militär) (1655–1715), svensk friherre och generalmajor
 Volodymyr Sinkler (1879–1946), rysk och ukrainsk militär

Personer med förnamnet Sinclair
 Sinclair Lewis (1885–1951), amerikansk författare, nobelpristagare
 Sinclair Weeks (1893–1972), amerikansk politiker, republikan

Fiktiva personer 
 Emil Sinclair – berättarjaget i Hermann Hesses roman Demian 1919
 Lord Brett Sinclair, spelad av Roger Moore – en av huvudpersonerna i TV-serien Snobbar som jobbar 1971–1972
 Marianne Sinclaire – person i romanen Gösta Berlings saga av Selma Lagerlöf, 1891

Skotska adliga ätter med namnet Sinclair 

Sinclair är också efternamnet av grevarna av Caithness (Earls of Caithness) i Skottland. William Sinclair, 3:e greve av Orkney blev greven av Caithness 1455 och gav upp sin titel av Orkney 1471. Grevarna är också överhuvud för den klanen Sinclair.

Källor

Svenska efternamn
Skotska efternamn